A 18ª edição da Vuelta decorreu entre 1 a 15 de Maio de 1963, com um total de 15 etapas e 2442 km (a edição mais curta da história da Vuelta) corridos à média de 37,694 km/h. A corrida começou em Gijón e terminou em Madrid.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1963
1963 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1963